De 23ste editie van de UEFA Cup werd door Inter Milan gewonnen in de finale tegen het Oostenrijkse Casino Salzburg.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
Officiële website
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1993/94